Элк-Лейк, озеро Элк (, ) — топоним Канады и США.

Топоним 
  — озеро в Британской Колумбии, Канада.
 Элк-Лейк — тауншип в Миннесоте, США.
  — озеро в Мичигане, США.
  — озеро в Орегоне, США.

См. также 
 Элк () — город в Польше.

 Элк-Айленд (Лосиный остров) — национальный парк в Альберте, Канада.
 Элк-Крик (Лосиный ручей) — топонимы США.
 Элк-Маунтин (Лосиная гора) — городок в Вайоминге, США.
 Элк-Ривер (Лосиная река) — топонимы Канады и США.
 Элк-Сити (Лосиный город) — топонимы США.

Страницы значений:Географические объекты